Smultrongrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Smultrongrundet (vid Mattnäs, Nagu), Åboland, 
 Smultrongrundet (vid Grötö, Nagu), Åboland, 
 Smultrongrundet, Pargas, Åboland, 
 Smultrongrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Smultrongrundet (i Östra hamnen, Hangö), Nyland, 
 Smultrongrundet (vid Sandö, Hangö), Nyland, 
 Smultrongrundet (vid Tvärminne, Hangö), Nyland, 
 Smultrongrundet, Raseborg, Nyland, 
 Smultrongrundet, Ingå, Nyland, 
 Smultrongrundet, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Smultrongrund
Smultrongrunden
Smultrongrynnan
Smuldangrundet

Robotskapade Finlandförgreningar